Die Basketball-Afrikameisterschaft 1995, die achtzehnte Basketball-Afrikameisterschaft, fand zwischen dem 11. und 18. Dezember 1995 in Algier, Algerien statt, das zum ersten Mal die Meisterschaft ausrichtete. Gewinner war Angola, das seinen Titel verteidigen und somit zum vierten Mal in Folge den Titel erringen konnte. Im Finale konnte Senegal geschlagen werden.

Teilnehmende Mannschaften

Modus 
In der Vorrunde wurde in zwei Gruppen (Gruppe A und B) zu fünf (Gruppe A) bzw. vier (Gruppe B) Mannschaften gespielt. Jede Mannschaft spielte gegen jede andere genau einmal, sodass jedes Team genau vier (Gruppe A) bzw. drei Spiele (Gruppe B) (insgesamt wurden 16 Spiele absolviert) absolvierte. Pro Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage immerhin noch einen Punkt. Die beiden punktbesten Mannschaften zogen in das Halbfinale ein. Bei Punktgleichheit entschied der Direkte Vergleich. Im Halbfinale spielte Angola gegen Nigeria und der Senegal gegen Algerien um den Einzug ins Finale. Die Drittplatzierten spielten um Platz fünf und die Viertplatzierten um Platz sieben Zaire landete als Letzter der Gruppe A auf Gesamtrang neun und wurde somit Letzter des Turniers.

Ergebnisse

Vorrunde 
Gruppe A
 

Tag 1

Tag 2

Tag 3

Tag 4

Tag 5

Gruppe B
 

Tag 1

Tag 2

Tag 3

Spiel um Platz sieben

Spiel um Platz fünf

Halbfinale

Spiel um Platz drei

Finale

Abschlussplatzierung 

Angola qualifizierte sich durch den Sieg für die Olympischen Sommerspiele 1996 in Atlanta, Vereinigte Staaten von Amerika.

Weblinks 
FIBA-Archiv

1995
Afrikameisterschaft
Afrikameisterschaft 1995
Sportveranstaltung in Algier